Vitesse kwam in het seizoen 1971/1972 voor het eerst uit in de Eredivisie. Vitesse was het seizoen 1970/'71 als derde geëindigd in de Eerste divisie en promoveerde omdat er een extra plek vrijkwam vanwege de fusie van de clubs ADO en Holland Sport tot FC Den Haag. Naast de competitie nam het Arnhemse elftal ook deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Samenvatting
De Vitesse-selectie stond in het seizoen 1971/'72 voor het 3e seizoen op rij onder leiding van trainer Cor Brom.

In de Eredivisie eindigde Vitesse dit seizoen als 18e met 17 punten (in het "2 punten"-systeem). Vitesse degradeerde daardoor weer naar de Eerste divisie.
In de KNVB beker werd Vitesse in de eerste ronde uitgeschakeld door DWS.

Vitesse speelde haar wedstrijden dit seizoen in stadion Nieuw-Monnikenhuize voor gemiddeld 7.740 toeschouwers.

Op 19 mei 1972 speelde het reeds gedegradeerde Vitesse uit tegen de landskampioen Ajax; de 12-1 nederlaag is een competitierecord in de clubhistorie van Vitesse. Het was tot 24 oktober 2020 de grootste nederlaag uit de historie van de Eredivisie, op die dag ging het uit de boeken VVV verloor thuis met 0-13 van Ajax.

Selectie en statistieken
Legenda

Topscorers

Wedstrijden
Bron: Vitesse Statistieken

Eredivisie

KNVB beker

Oefenwedstrijden

Zie ook
 Vitesse
 Eredivisie 1971/72
 KNVB beker 1971/72

SBV Vitesse naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 1971/72
Competitievoetbal 1971/72